Адріан Секереш (* 1989) — угорський футболіст.
 Дьйордь Секереш (1911—2005) — угорський і австралійський математик, кавалер ордена Австралії.
 Доріна Секереш (* 1992) — угорська плавчиня. Учасниця Олімпійських Ігор 2012 року.
 Естер Секереш (1910—2005) — угорська й австралійська математикиня.
 Ілдіко Секереш (* 1973) — угорська керлінгістка.
 Імре Секереш (* 1950) — міністр оборони Угорщини в уряді Ференца Дюрчаня (2006—2010).
 Клара Секереш (* 1987) — угорська гандболістка.
 Пал Секереш (* 1964) — угорський фехтувальник на рапірах, бронзовий призер Олімпійських ігор 1988 року, триразовий паралімпійський чемпіон.
Угорські прізвища